GI, ISO 3166-2:ES pertany a Girona.
 Gibraltar, segons l'ISO 3166-1
 .gi, Domini a Internet que pertany a Gibraltar 
 G.I., terme per a un soldat d'infanteria de les Forces Armades dels Estats Units d'Amèrica.
 Gi o GiB, giga binari 
 General Instrument, fabricant estatunidenc especialitzat en semiconductors i equips de televisió per cable amb seu a Horsham, PA 
 Ghjuventù Indipendentista, sindicat estudiantil de la Universitat de Còrsega
 Keikogi, vestit que s'utilitza en moltes arts marcials japoneses.